

Littérature 
 Une fable est un récit bref qui met généralement en scène des animaux, et qui se termine souvent par une morale.
 En dramaturgie, la fable est le strict résumé des actions du récit, dégagé d'effet de style et d'interprétation : l'équivalent du synopsis au cinéma.
 Le terme de « fable » a qualifié les mythes entre les premiers siècles de notre ère et la fin du .
 La Fable du Christ est un livre écrit par l'auteur anticlérical Luigi Cascioli.
 De l'origine des fables est un essai de mythologie de Fontenelle publié en 1724.

Ouvrages appelés « Fables » 
 Les Fables d'Ésope sont un recueil de fables composées en Grèce antique et attribuées à Ésope.
 Les Fables de Phèdre sont des fables en vers latins composées au  de notre ère et inspirées de celles d'Ésope.
 Les Fables d’Hygin sont un recueil de fables en vers longtemps attribuées à Hygin.
 Le Masnavî de Djalâl ad-Dîn Rûmî est une adaptation des Fables d'Ésope réalisée au .
 Les Fables de La Fontaine sont un recueil de fables en vers de Jean de La Fontaine publié pour la première fois en 1668.
 Les Fables et opuscules pédagogiques sont un recueil de fables en prose de Fénelon publiées à titre posthume en 1718.
 Les Fables nouvelles sont un recueil de fables publié par Antoine Houdar de La Motte en 1719.
 Le poète espagnol Félix María Samaniego a publié plusieurs recueils de fables (Fables morales, Fables littéraires, Fables en vers castillans) au cours du .
 Les Fables d’Ivan Krylov sont un recueil de fables publié en 1809.
 Les Fables créoles dédiées aux dames de l'île Bourbon sont un recueil de fables de Louis Héry publié en 1828.
 Les Fables de l'Humpur est un roman de science-fiction de l'écrivain français Pierre Bordage publié en 1999.

Bande dessinée 
 Les Fables aberrantes de Ping et Pong est une série de bande dessinée belge dessinée par Didgé dans le périodique Spirou.
 Fables est le titre d'un comics mettant en scène des personnages de contes de fées vivant à notre époque.

Cinéma 
 Aesop's Fables est une série de courts-métrages d'animation muets inspirés des Fables d'Ésope et réalisées par le dessinateur américain Paul Terry dans les années 1920.

Musique

Chanson 

 , morceau de Robert Miles sur son album Dreamland sorti en 1996.

Album 

 Fables, album d'England Dan & John Ford Coley sorti en 1971 ;
 Fables, album de Jean-Luc Ponty sorti en 1985 ;
 Fable, album de Switchblade Symphony sorti en 1991 ;
 Fable, album de Faye Wong sorti en  ;
 Fables, album de 8stops7 sorti en 2012.

Télévision 
 Les Fables géométriques est une série de courts-métrages animés inspirés des Fables de la Fontaine réalisées en 1989-1991.

Jeux vidéo 
 Fable, une série de jeux vidéo de type action-RPG développée par Lionhead Studios pour l'éditeur Microsoft Studios:
 Fable est le nom d'un jeu vidéo imaginé par Peter Molyneux.
 Fable 2 est la suite du jeu Fable.
 Fable 3, la suite sortie sur Xbox 360 en 2011.
 Fable, un jeu vidéo de d’aventure développé par Simbiosis Interactive et publié en 1996.
 Fable, jeu vidéo à venir